Ву́лиця Абха́зька — вулиця у Шевченківському районі міста Львова, знаходиться в межах місцевості Збоїща. Пролягає від вулиці Джона Леннона до лісопаркової смуги Нових Збоїщ. Початок нумерації будинків ведеться від вулиці Джона Леннона. Тип дорожнього покриття — ґрунтове.

Історія та забудова 
Вулиця утворилася у результаті приєднання частини приміського села Збоїща, так званих Нових Збоїщ, до Шевченківського району міста Львова 2 квітня 1958 року, а свою назву отримала у 1962 році, на честь Абхазії — регіону Грузії.

Забудована приватними будинками, у тому числі будинками 1930-х років у стилі конструктивізму.

Будівлі 
№ 4. У 1950-х роках розташовувався підпільний монастир сестер-йосафаток.

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Вулиці Шевченківського району Львова